

Persone

Architetti e scultori dell'omonima famiglia di Porlezza
 Antonio Della Porta detto Tamagnino (1473-1519) – scultore e architetto
 Giacomo Della Porta (1532-1602) – architetto e scultore
 Giovan Battista Della Porta (1542-1597) – scultore
 Giovanni Giacomo Della Porta (1485-1555) – architetto e scultore
 Guglielmo Della Porta (1505-1576) – scultore

Altre persone 
 Antonella Della Porta (1927-2002) – attrice
 Antonio della Porta (1868-1938) – giornalista, poeta e scrittore
 Gerardo Della Porta (...-1119) – vescovo e santo
 Giovanni Della Porta (1593-1641) – frate minore riformato, missionario e prefetto apostolico noto come Antonio da Virgoletta
 Giovanni Battista Della Porta (1535-1615) – alchimista, filosofo e commediografo
 Girolamo della Porta (1746-1812) – cardinale
 Leonardo Della Porta – diplomatico e poeta
 Modesto Della Porta (1895-1938) – poeta

Architetture 
 Torre della Porta – torre campanaria di Paglieta